Torque Reactive Antidive Control, antiduiksysteem op Honda-motorfietsen
 Trac (software), een systeem voor projectmanagement en bugtracking ten behoeve van softwareontwikkeling